Die Metropolregion Paris ist wiederholt Schauplatz von terroristischen Attentaten und anderen Angriffen geworden. Nachfolgend eine Auflistung von Anschlägen im Großraum Paris

Chronik

1960er 
 10. März 1962: Bombenanschlag in Issy-les-Moulineaux bei Paris, 3 Tote, 47 Verletzte.

1970er 
 15. September 1974: Granatenanschlag auf Geschäft, 2 Tote, 34 Verletzte.
 26. Juni 1978: Bombenanschlag im Schloss Versailles, 1 Verletzter.

1980er 
 3. Oktober 1980: Anschlag auf Synagoge in der Rue Copérnic, 4 Tote, 46 Verletzte.
 24. September 1981: Anschlag auf das Türkische Konsulat, 1 Toter, 2 Verletzte.
 22. April 1982: Autobombenanschlag in der Rue Marbeuf, 1 Toter, 60 Verletzte.
 9. August 1982: Anschlag auf Restaurant in der Rue des Rosiers, 6 Tote, 22 Verletzte.
 17. September 1982: Bombenanschlag in der Rue Cardinet, 51 Verletzte.
 15. Juli 1983: Bombenanschlag im Flughafen Paris-Orly, 8 Tote, 55 Verletzte.
 23. Dezember 1983: Bombenanschlag auf Restaurant, 12 Verletzte.
 3. August 1984: Bombenanschlag auf den Hauptsitz der Europäischen Weltraumorganisation, 6 Verletzte.
 23. Februar 1985: Bombenanschlag auf Einkaufszentrum, 1 Toter, 15 Verletzte.
 30. März 1985: Bombenanschlag auf das Rivoli Beaubourg Kino, 18 Verletzte.
 7. Dezember 1985: Doppelter Bombenschlag gegen den Printemps-Hausmann-Supermarkt in Paris, 43 Verletzte. Zu dem Attentat bekennt sich die Hisbollah.
 3. Februar 1986: Bombenexplosion in einer Einkaufspassage auf den Champs-Élysées, 8 Verletzte. Eine weitere Bombe wird am selben Tag am Eiffelturm entschärft.
 4. Februar 1986: Bombenanschlag auf Bücherladen, 4 Verletzte.
 5. Februar 1986: Bombenanschlag auf Bücherladen, 9 Verletzte.
 20. März 1986: Bombenexplosion in einer Einkaufspassage auf den Champs-Élysées, 2 Tote, 28 Verletzte. Eine weitere Bombe wird am selben Tag in einem RER-Zug entschärft.
 9. Juli 1986: Anschlag auf eine Polizeistation am Quai de Gesvres, 1 Toter, 22 Verletzte.
 4. September 1986: Bombenfund in RER-Zug an der Gare de Lyon.
 8. September 1986: Bombenexplosion in Postfiliale, 1 Toter, 18 Verletzte.
 12. September 1986: Bombenexplosion in Supermarkt, 54 Verletzte.
 14. September 1986: Bombenexplosion in Restaurant, 2 Tote.
 15. September 1986, Bombenexplosion in der Polizeipräfektur, 1 Toter, 56 Verletzte.
 17: September 1986: Bombenanschlag in der Rue de Rennes, 7 Tote, 60 Verletzte.
 17. November 1986: Erschießung des Renault-Vorstands Georges Besse durch die linksradikale Terrororganisation Action directe.
 15. Dezember 1986: Gescheitertes Attentat auf Alain Peyrefitte.
 22. Oktober 1988: Sprengstoffanschlag auf ein Kino auf dem Boulevard Saint-Michel, 14 Verletzte. Zu dem Anschlag bekannte sich eine katholische Gruppierung, die angab, damit gegen die Aufführung des Films Die letzte Versuchung Christi protestieren zu wollen.

1990er 
 4. Oktober 1994: Rey-Maupin-Vorfall, 4 Tote.
 25. Juli 1995: Anschlag im Bahnhof Saint-Michel – Notre-Dame, 8 Tote, mehr als 100 Verletzte.
 17. August 1995: Bombenanschlag nahe dem Triumphbogen, 16 Verletzte.
 3. September 1995: Anschlag auf einen Markt im 11. Arrondissement, 3 Verletzte.
 6. Oktober 1995: Anschlag nahe der Metrostation Maison Blanche, 18 Verletzte.
 17. Oktober 1995: Anschlag zwischen den Stationen Orsay und Saint-Michel, 30 Verletzte.
 3. Dezember 1996: Anschlag im Pariser Bahnhof Port-Royal, 4 Tote, 170 Verletzte

2000er 
 27. März 2002: Amoklauf von Nanterre, 12 Tote.
 14. Juli 2002: Versuchtes Attentat auf Staatspräsident Jacques Chirac.
 8. Oktober 2004: Bombenanschlag auf die Indonesische Botschaft in Paris, 10 Verletzte. Zu dem Attentat bekennt sich die Front islamique français.

2010er 
 21. März 2012: Erneut detoniert in der Nacht eine Paketbombe vor der indonesischen Botschaft in Paris.
 25. April 2013: Ein islamistischer Attentäter verletzt einen französischen Soldaten in La Défense durch einen Messerangriff. Der Anschlag war vermutlich vom Mordfall Lee Rigby drei Tage zuvor inspiriert.
 18. November 2013: Schusswaffenangriff Zeitungsredaktion und Bank, 1 Verletzter.
 7. Januar 2015: Anschlag auf Charlie Hebdo, 12 Tote.
 7. Januar 2015: Schusswaffenangriff durch Amedy Coulibaly in Fontenay-aux-Roses, 1 Verletzter.
 8. Januar 2015: Erneuter Schusswaffenangriff durch Amedy Coulibaly in Montrouge, 1 Tote, 1 Verletzter.
 9. Januar 2015: Geiselnahme an der Porte de Vincennes; Anschlag auf einen Supermarkt, 4 Tote
 19. April 2015: Bei der Vorbereitung von Anschlägen auf zwei Kirchen in Villejuif stirbt eine Frau, als ein Attentäter versucht, ihr Auto zu stehlen. Der Anschlag selbst wird vereitelt.
 13. November 2015: Terroranschläge am 13. November 2015 in Paris und Saint-Denis, 130 Tote, dabei mindestens 89 am Bataclan-Theater.
 7. Januar 2016: Angriff auf eine Polizeistation in Paris zum Jahrestag des Charlie-Hebdo-Anschlags. Der tunesische Attentäter, der als Asylbewerber in Deutschland lebte, wird beim Versuch, ein Polizeirevier zu stürmen, erschossen. 1 Verletzter.
 13. Juni 2016: Terroranschlag in Magnanville, 2 Tote.
 3. Februar 2017: Machetenangriff auf Soldaten am Louvre, 2 Verletzte.
 18. März 2017: Angriffe in Garges-lès-Gonesse und am Flughafen Paris-Orly, 2 Verletzte, Angreifer getötet.
 20. April 2017: Anschlag in Paris am 20. April 2017 auf den Champs-Élysées, 1 Toter, 3 Verletzte, Angreifer getötet.
 11. Juni 2017: Brandanschlag auf ein Restaurant in Aubervilliers, 12 Verletzte.
 19. Juni 2017: Anschlagsversuch auf Gendarmen in Paris am 19. Juni 2017, keine Verletzten, Angreifer getötet.
 9. August 2017: Ein Angreifer steuert seinen Wagen in eine Gruppe Soldaten. Bei dem Anschlag in Levallois-Perret, westlich von Paris werden 6 Personen verletzt.
 14. August 2017: In Sept-Sorts bei Paris steuert ein Angreifer ein Auto in eine Pizzeria, 1 Tote, 12 Verletzte.
 12. Mai 2018: Anschlag in Paris am 12. Mai 2018 an der Ecke Rue Monsigny und Rue Saint-Augustin im 2. Pariser Arrondissement, 1 Toter, 4 Verletzte, Angreifer getötet.
 3. Oktober 2019: Anschlag auf die Polizeipräfektur von Paris, 4 Tote, 1 Verletzter, Angreifer getötet.

2020er 
 3. Januar 2020: Messerattacke auf Passanten in Villejuif, 1 Toter, 2 Verletzte, Angreifer getötet.
 25. September 2020: Messerattacke auf Zivilisten nahe dem ehemaligen Charlie-Hebdo-Büro, 2 Verletzte, Angreifer verhaftet.
 16. Oktober 2020: Anschlag in Conflans-Sainte-Honorine, 1 Toter, Angreifer getötet.

Siehe auch 
 Liste islamistischer Anschläge in Frankreich
 Massaker von Paris während des Algerienkrieges 1961

Einzelnachweise 

Paris
!
Pariser Geschichte (20. Jahrhundert)
!